The Beautiful Lie – film del 1917 diretto da John W. Noble
The Beautiful Lie – cortometraggio del 2006 diretto da Joshua Caldwell
The Beautiful Lie – cortometraggio del 2014 diretto da Phillip Beebe
The Beautiful Lie – miniserie TV del 2015